Neuf navires de l'US Navy ont porté ou portent le nom dUSS Washington.

Cinq l'ont porté en l'honneur de George Washington :
 L' est une goélette achetée en 1775 et capturée par la Royal Navy en décembre de la même année ;
 L' est une galère achetée en 1776 et dont on perd la trace après le mois d'août ;
 L' est l'une des treize frégates originelles de l'US Navy. Lancée en 1776, elle est sabordée en 1777 ;
 L' est un vaisseau de ligne en service entre 1815 et 1820.

Quatre l'ont porté en référence à l'État de Washington :
 L' est un croiseur cuirassé de  lancé en 1905, renommé Seattle en 1916 et démoli en 1946 ;
 L' est un cuirassé de classe Colorado lancé en 1921 et coulé comme navire cible en 1924 après l'arrêt de sa construction en 1922 à la suite du traité naval de Washington ;
 L' est un cuirassé de classe North Carolina lancé en 1940, désarmé en 1947 et démoli en 1961 ;
 L' est un sous-marin de  en service depuis 2017.

Voir aussi 
 
 
 

Washington